Dohanetz ist der Familienname folgender Personen: 

 Ron Dohanetz (* 1980), deutscher Pop-Songwriter
 Stefan Dohanetz, deutscher Musiker